Плобаннале́к-Лесконі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на захід від Парижа, 195 км на захід від Ренна, 23 км на південь від Кемпера.

Географія

Сусідні муніципалітети 

Плобанналек-Лесконій це містечко та однойменний муніципалітет в французькому регіоні Бретань, що розташований на березі Атлантичного океану.

Історія

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1614 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3628,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Плобанналек-Лесконій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер